Märzengraben und Merzengraben sind Gewässernamen:
 Märzengraben (Loisach), linker Zufluss der Loisach vor Beuerberg, Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Märzengraben (Streu), linker Zufluss der Streu in Nordheim vor der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

 Merzengraben, rechter Zufluss des Brunnengrabens (zum Riedgraben, zur Möhlin) in Mengen, Gemeinde Schallstadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Märzenbach
 Märzengrund
 Merzenbach